Haskel ist der Familienname folgender Personen:

 Gil Haskel (* 1965), israelischer Diplomat
 Leonhard Haskel (1872–1923), deutscher Schauspieler, Regisseur und Dramaturg
 Simon Haskel, Baron Haskel (* 1934), britischer Politiker

Siehe auch:
 Haskell